Уепак има више значења:

 Општина Уепак (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Уепак (Уепак, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику